

Geografia 
 Bergholtz – comune francese nel dipartimento dell'Alto Reno nella regione del Grand Est

Persone 
 Gerard Bergholtz – ex calciatore olandese
 Marcus Bergholtz – calciatore svedese